Теодорих е името:

Крале на вестготите:

 Теодерих I (418–451), западноготски крал
 Теодерих II (453–466), западноготски крал

Крале на остготите:

 Теодорих Велики, крал на остготите (455–526)
 Теодорих Страбон († 481), източноримски военачалник от остготски произход

Крале на франките от династията на меровингите:

 Теодорих I (+ 534), крал на франките
 Теодорих II (587-613), крал на франките
 Теодорих III (+ 691), крал на франките
 Теодорих IV (+ 737), крал на франките, син на Дагоберт III